Шуранкуль — деревня в Красноармейском районе Челябинской области России. Входит в состав Русско-Теченского сельского поселения.

География 
Деревня Шуранкуль расположена на северо-востоке Челябинской области, в лесостепной зоне, на берегу озера Шуранкуль , на расстоянии примерно 59 километров (по прямой) к северо-востоку от села Миасского, административного центра района. Абсолютная высота — 162 метра над уровнем моря.

История 
 Этимология
Географ и топонимист Челябинской области Н. И. Шувалов писал:

Таким образом, гидроним происходит от слов шуран + озеро (куль — в переводе с тюркского — озеро).

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46,6 %, женщины — соответственно 53,4 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 %.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из четырёх улиц.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Красноармейского района (Челябинская область)